The Tomcats (Stray Cats), een voorloper van de Stray Cats
The Tomcats (Jade Warrior), een voorloper van July en Jade Warrior